David Mallet ist der Name folgender Personen:

* David Mallet (Dramatiker) (ca. 1705–1765), schottischer Dichter und Dramatiker
 David Mallet (Regisseur) (* 1945), britischer Regisseur